CEB steht für:
 Comité Européen du Béton, europäisches Komitee für Beton, 1953 gegründet
 Compact Electronics Bay, Standardformfaktor für Server-Computer, siehe SSI CEB
 Compressed Earth Block, Lehmziegel aus unter Hochdruck verdichtetem Material
 Confédération Européenne de Billard, europäischer Dachverband für Karambolage-Billard
 Confederation of European Baseball, Ausrichter europäischer Baseball-Wettbewerbe
 Continentale Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Gesellschaft, ehemalige deutsche Bahngesellschaft
 Council of Europe Development Bank, siehe Entwicklungsbank des Europarates
 Flughafen Mactan-Cebu (IATA-Code), philippinischer Flughafen
 Cebu Pacific (ICAO-Code), philippinische Fluggesellschaft

ceb steht für:
 Cebuano (ISO-639-2/3-Code), austronesische Sprache auf den Philippinen

Ceb ist der Spitzname folgender Personen:
 Sébastien Debs (* 1992), französisch-libanesischer E-Sportler

Abkürzung